Parvulorum Fratrum Mariae – Piccoli Fratelli di Maria, istituto di vita consacrata
 Premiata Forneria Marconi – gruppo musicale italiano
 Printer Font Metrics – formato di file per font PostScript
 PFM Group – multinazionale italiana
 PFM – codice della Pontefract Monkhill railway station di Pontefract (Inghilterra)